Eduardo López puede referirse a:

 Eduardo López Bago (1855-1931), escritor español;
 Eduardo López Bustamante (1881-1939), periodista abogado y poeta venezolano;
 Eduardo López de Romaña (1847-1912), político peruano;
 Eduardo López Juarranz (1844-1897), compositor español;
 Eduardo López Martínez (1952-), músico, actor, director y productor de teatro mexicano;
 Eduardo López Moreira (1876-1944), médico y político paraguayo;
 Eduardo López Ochoa (1877-1936), militar español;
 Eduardo López Rivas (1850-1913), periodista venezolano;
 Eduardo López Rojas (1937-1999), actor mexicano.
 Eduardo José López (1954-2018), expresidente del Club Atlético Newell's Old Boys de Rosario, Argentina;
 Javier Eduardo López (1994-), futbolista mexicano.